Slovenien Rundt er et etapeløb som arrangeres årligt i midten af juni i Slovenien. Løbet er af klasse 2.Pro og har været en del af UCI ProSeries siden 2020. Løbet blev for første gang afholdt i 1993, efter opløsningen af Jugoslavien.

Vindere

Eksterne henvisninger 
Løbets hjemmeside 

 
Etableret i 1993